Lucius Manlius Vulso är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Manlius Vulso (praetor 218 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Manlius Vulso (praetor 197 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Manlius Vulso (legat), romersk politiker och diplomat
 Lucius Manlius Vulso Longus, romersk politiker, konsul 256 och 250 f.Kr.